Tadeusz Wojciechowski ist der Name folgender Personen:

* Tadeusz Wojciechowski (Historiker) (1838–1919), polnischer Historiker
 Tadeusz Wojciechowski (Maler) (1902–1982), polnischer Maler und Architekt
 Tadeusz Wojciechowski (Dirigent) (* 1952), polnischer Dirigent und Cellist